Pieter Terpstra kan verwijzen naar:
Pieter Terpstra (kristallograaf) (1886-1973), Nederlands kristallograaf;
Pieter Terpstra (schrijver) (1919-2006), Fries-Nederlandse schrijver en journalist